B&R steht für:

 Bike and ride
 B&R Industrial Automation

BR